Avramovo peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Аврамово) :
 Avramovo, village bulgare de l'obchtina de Yakorouda, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
 Avramovo, village bulgare de l'obchtina d'Ardino, situé dans l'oblast de Kardjali.